WJF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Fox Field, Lancaster (California), Stati Uniti
 WJF – World Juggling Federation Federazione mondiale della giocoleria